«Алая Роза» — французский кинофильм с Луи де Фюнесом.

Сюжет 
Вечером в знаменитом кабаре «Красная Роза» срывается выступление Братьев Жак, которые не смогли приехать. Их срочно пытаются заменить артистами кабаре, чтобы спасти вечернее представление, на которое приехала известная актриса Эвелин Дорсей с целью подбора партнёра для своего следующего фильма «Кармен».

Интересные факты 
 Луи де Фюнес исполняет роль поэта Манито, который грызёт стаканы.

Ссылки 
 
 Инфо и фотогалерея на web-yan.com  Доп. фотогалерея 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1951 года
Фильмы Марчелло Пальеро
Фильмы Франции 1951 года